Plopi ist der Name mehrerer Orte
 in Rumänien
 Plopi (Brăila), Dorf im Kreis Brăila
 Plopi (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Plopi (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Plopi (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Plopi (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Plopi (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman
 Plopi (Timișoara), VIII. Stadtbezirk von Timișoara
 Plopi (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 in der Republik Moldau
 Plopi (Cantemir), Gemeinde im Rajon Cantemir
 Plopi (Transnistrien), Gemeinde in Transnistrien